14 Batalion Budowy Lotnisk - "wojenny" pododdział ludowego Wojska Polskiego
 14 Batalion Remontu Lotnisk